Попов, Пётр Григорьевич:
 Попов, Пётр Григорьевич (1856—1916) — русский педагог, действительный статский советник.
 Попов, Пётр Григорьевич (1901—1990) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.